Rosenfels steht für:

 das deutsche Pop-Duo Rosenfels

 die einstige Herrschaft Rosenfels (Rosemont) im Territoire de Belfort, Frankreich
 die Burgruine Rosenfels (Rosemont) bei Riervescemont, Frankreich
 den Nachnamen des American-Football-Spielers Sage Rosenfels
 Kurzform für den Rosenfelspark in Lörrach